Лущиков — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму Лущикова.

Фамилия Лущиков относится к распространенному типу родовых именований, образованных от мирских имен, прозвищ.

Исследуемая фамилия восходит к мирскому имени родоначальника Лущик. Согласно одной из версий, такое прозвание было образовано от русского глагола «лущить» или украинского «лущити», что означает «очищать от шелухи, скорлупы, коры», «лузгать, грызть, щелкать (семечки, орехи)». Работник, лущивший бобовые или орехи, либо любитель семечек мог получить прозвище Лущик. Однако Владимир Даль слово «лущик» определил как «лен-текун». Вероятно, имелся в виду текучий лен, то есть тонкий, сухой. Подобное прозвание мог носить человек высокий и худой. Также именование Лущик могли образовать при помощи уменьшительного суффикса «-ик» от украинского «лущ» – «птица дубонос». Надо сказать, что именования по названиям растений и животных, которым часто приписывались особые магические свойства, были популярны на Руси. Также в основу исследуемой фамилии могло лечь белорусское слово «лусцiк» в значении «долька, ломоть, кусок». Возможно, такое имя давалось ребенку с пожеланием сытой жизни в достатке.

 Лущиков, Анатолий Павлович (1917—1999) — советский партийный деятель, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР.
 Лущиков, Геннадий Георгиевич (1948—2004) — один из сильнейших советских стрелков из винтовки, заслуженный мастер спорта.
 Лущиков, Сергей Геннадьевич (род. 1951) — советский государственный деятель, народный депутат СССР.